A szolgálólány meséje (1985), Margaret Atwood regénye
 A szolgálólány meséje (1990), Volker Schlöndorff filmje
 A szolgálólány meséje (2017–), amerikai televíziós filmsorozat